San Paolo, een gemeente in de Italiaanse provincie Brescia (regio Lombardije)
 San Paolo Cervo, een gemeente in de Italiaanse provincie Biella (regio Piëmont)
 San Paolo d'Argon, een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo (regio Lombardije)
 San Paolo Solbrito, een gemeente in de Italiaanse provincie Asti (regio Piëmont)
 San Paolo di Civitate, een gemeente in de Italiaanse provincie Foggia (regio Apulië)
 San Paolo Albanese, een gemeente in de Italiaanse provincie Potenza (regio Basilicata)
 San Paolo di Jesi, een gemeente in de Italiaanse provincie Ancona